Srdcovka může být:

Biologie
 srdcovka (Dicentra) – rod rostlin z čeledi makovitých
 srdcovka (Lamprocapnos) – rod rostlin z čeledi makovitých
 srdcovka nádherná (Lamprocapnos spectabilis) – jediný druh zařazený v tomto rodu
 Cardium a další rody měkkýšů, česky srdcovky – rod mořských měkkýšů. Jako „srdcovky“ je označována i celá čeleď srdcovkovití (Cardiidae).
 srdcovka jedlá – mlž, zástupce čeledi Cardiidae
 třešeň srdcovka – odrůda Cerasus avium var. juliana

Další významy
 srdcovka (část výhybky) – část kolejové výhybky
 kardioida – speciální případ křivky epicykloidy
 lopata srdcovka – jeden z nejobvyklejších tvarů lopaty

Externí odkazy